Die Saison 1994/95 war die dritte Spielzeit der Internationalen Hockey-Liga (/Meschnazionalnaja Chokkejnaja Liga). Den Meistertitel sicherte sich zum zweiten Mal der HK Dynamo Moskau.

Hauptrunde

Modus 
Die 28 Mannschaften der Internationalen Hockey-Liga spielten zunächst in der Hauptrunde in einer West- und einer Ost-Konferenz zu jeweils 14 Mannschaften, wobei jede Mannschaft 52 Saisonspiele bestritt. Die acht bestplatzierten Mannschaften jeder Konferenz qualifizierten sich schließlich für die Play-offs. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es ein Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

West-Konferenz 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, T = Tore, GT = Gegentore

Ost-Konferenz 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Beste Scorer 
Abkürzungen: T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte; Fett: Saisonbestwert

Auszeichnungen 
All-Star-Teams

West-Konferenz

Ost-Konferenz

Playoffs 
Die Achtel-, Viertel- und Halbfinale wurden im Modus „Best-of-Three“, das Finale im Modus „Best-of-Five“ ausgetragen.

Playoff-Baum

Beste Scorer 
Abkürzungen: T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte; Fett: Saisonbestwert

GUS-Meister

Auszeichnungen 
All-Star-Team

Weblinks 
 
 Spielzeit bei hockeyarchives.ru (russ.)
 Spielzeit bei hockeystars.ru (russ.)

1994
Eishockeysaison 1994/95